Dino Monduzzi – cardinale e vescovo cattolico italiano
Gianni Monduzzi – scrittore, giornalista ed editore italiano